Натанаил е мъжко име с еврейска етимология, буквално означава „Даден от Бога“.

Името може да се отнася до:
 Натанаил е друго име на Свети Вартоломей, един от 12-те апостоли на Христос
 Натанаил Охридски (1820 – 1906), български духовник
 Натанаил Неврокопски, Неврокопски митрополит (1994 – 2013)